Нароты название населённых пунктов в Белоруссии:

 Нароты — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Нароты — до 1969 г. название деревни Ореховка в Сморгонском районе Гродненской области.